Северный регион — административно-территориальная единица:
 Северный регион (Бразилия)
 Северный регион (Камерун)
 Северный регион (Португалия)
 Северный регион (Сингапур)